OMB is de naam van twee historische merken van motorfietsen en hulpmotoren:

 OMB (Benesi)
 OMB (Turijn)